Кубок мира по биатлону 2018/2019 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов, которые начались 2 декабря 2018 года в словенской Поклюке и завершились 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира по биатлону прошёл в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года.

Места проведения этапов Кубка мира

Система начисления очков 

Система начисления очков в масс-стартах

Национальные квоты на сезон 
Количество биатлонистов, принимающих участие в Кубке мира от отдельной национальной сборной, определяется в соответствии с местом команды в Кубке наций в предыдущем сезоне. В соответствии с результатами сезона 2017/2018 национальные команды будут представлены следующим количеством спортсменов:

Примечание: стрелки показывают увеличение () или уменьшение () квоты для национальной сборной.

Календарь стартов 

Примечание: (ж) — женская, (м) — мужская, (ж;м) — женская и мужская гонки

Зачёт призовых мест 
В нижеприведённой таблице отражено, сколько раз представители разных стран в этом сезоне поднимались на пьедестал по итогам гонок.

| valign=top align="center"|
Женщины
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! width=180| Спортсмен
! Очки
|- bgcolor="#ffcbcb"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 498|-
| 2| 
|align="left"|  Лиза Виттоцци
| 480|-
|3| 
|align="left"|  Паулина Фиалкова
| 449|-
| 4| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 414|-
| 5| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 386|}
|}
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

 6-й этап —  Антхольц-Антерсельва (24 − 27 января 2019 года) 

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 6-го этапа|align="center"| Мужчины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- bgcolor="FFCBCB"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тинес Бё
| 836|-
| 2| 
|align="left"|  Мартен Фуркад
| 554|-
|3| 
|align="left"|  Александр Логинов
| 548|-
| 4| 
|align="left"|  Симон Детьё
| 504|-
| 5| 
|align="left"|  Симон Эдер
| 499|}

|align="center"| Женщины{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 632
|-
| 2
| 
|align="left"|  Лиза Виттоцци
| 598
|-
|3
| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 508
|-
| 4
| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 506
|-
| 5
| 
|align="left"|  Паулина Фиалкова
| 498
|}
|}
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

7-й этап —  Кэнмор (7 − 10 февраля 2019 года) 

Ввиду низких температур размер дистанции для индивидуальных гонок был сокращён с 20 до 15 км у мужчин и с 15 до 12.5 км у женщин, в обеих гонках размер штрафа составил 45 секунд за промах вместо минуты, а гонки с общего старта были заменены спринтами. Но провести даже спринты не удалось: сначала их перенесли с субботы на воскресенье, но и в воскресенье температура оказалась слишком низкой.

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 7-го этапа
|align="center"| Мужчины
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- bgcolor="FFCBCB"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тинес Бё
| 896|-
| 2| 
|align="left"|  Александр Логинов
| 596|-
|3| 
|align="left"|  Мартен Фуркад
| 554|-
| 4| 
|align="left"|  Симон Эдер
| 537|-
| 5| 
|align="left"|  Симон Детьё
| 534|}

|align="center"| Женщины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 651|-
| 2| 
|align="left"|  Лиза Виттоцци
| 646|-
|3| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 540|-
| 4| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 537|-
| 5| 
|align="left"|  Паулина Фиалкова
| 526|}
|}
Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

 8-й этап —  Солт-Лейк-Сити (14 − 18 февраля 2019 года) 

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 8-го этапа|align="center"| Мужчины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тинес Бё
| 936|- style="background-color:#DFDFDF;"
| 2| 
|align="left"|  Александр Логинов
| 620|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Симон Детьё
| 617|-
| 4| 
|align="left"|  Кантен Фийон Майе
| 585|-
| 5| 
|align="left"|  Симон Эдер
| 569|}

|align="center"| Женщины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Лиза Виттоцци
| 713|- style="background-color:#DFDFDF;"
| 2| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 706|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 640|-
| 4| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 620|-
| 5| 
|align="left"|  Кайса Мякяряйнен
| 545|}

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

 Чемпионат мира по биатлону 2019 —  Эстерсунд (7 − 17 марта 2019 года) 

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после Чемпионата мира по биатлону 2019|align="center"| Мужчины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тинес Бё
| 1110|- style="background-color:#DFDFDF;"
| 2| 
|align="left"|  Александр Логинов
| 796|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Кантен Фийон Майе
| 761|-
| 4| 
|align="left"|  Симон Детьё
| 753|-
| 5| 
|align="left"|  Арнд Пайффер
| 666|}

|align="center"| Женщины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 852|- style="background-color:#DFDFDF;"
| -| 
|align="left"|  Лиза Витоцци
| 852|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 753|-
| 4| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 724|-
| 5| 
|align="left"|  Кайса Макарайнен
| 614|}

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

 9-й этап —  Холменколлен (21 − 24 марта 2019 года) 

|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 9-го этапа|align="center"| Мужчины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Йоханнес Тинес Бё
| 1262|- style="background-color:#DFDFDF;"
| 2| 
|align="left"|  Александр Логинов
| 854|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Кантен Фийон Майе
| 843|-
| 4| 
|align="left"|  Симон Детьё
| 831|-
| 5| 
|align="left"|  Арнд Пайффер
| 802|}

|align="center"| Женщины'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! Спортсмен
! Очки
|- style="background-color:#FFFFBF;"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"|  Доротея Вирер
| 904|- style="background-color:#DFDFDF;"
| 2| 
|align="left"|  Лиза Витоцци
| 882|- style="background-color:#FFDF9F;"
|3| 
|align="left"|  Анастасия Кузьмина
| 870|-
| 4| 
|align="left"|  Марте Олсбю-Ройзланд
| 855|-
| 5| 
|align="left"|  Ханна Эберг
| 741|}

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

 Общий зачёт Кубка мира 

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.Жирным''' выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями общего зачёта Кубка мира.

При окончательном подсчёте не принимаются в расчёт две гонки, принёсшие наименьшее число очков.

Мужчины

Женщины

Зачёт малого Кубка мира

Индивидуальные гонки 

Мужчины

Женщины

Спринтерские гонки 

Мужчины
{| class="wikitable"  style="text-align: center; font-size:95%" width="700"
|-
!rowspan="2" width="30"|№
!rowspan="2" width="185"|Спортсмен
!rowspan="2" width="50"|Очки
!colspan="9"|Этапы
|-
!Пок
!Хох
!Нов
!Обе
!Руп
!Ант
!Сол
!Эст
!Хол
|- bgcolor="#ffcbcb"
|1||align="left"|  Йоханнес Тинес Бё || 514 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60 || 40 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60|-
|2 ||align="left"|  Александр Логинов || 350 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 34 || bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="gold" | 60|| 40 || 15 || 13 || bgcolor="silver" | 54 || 32
|-
|3 ||align="left"|  Симон Детьё || 338 || 36 || 36 || 40 || 32 || 26 || 38 || bgcolor="silver" | 54 || 40 || 36
|-
|4 ||align="left"|  Бенедикт Долль || 305 || 40 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 30 || 43 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 0 || 28 || 30 || 38
|-
|5 ||align="left"|  Антонин Гигонна || 271 || bgcolor="silver" | 54 || 43 || 36 || 12 || 4 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 32 || 21 || 21
|-
|6 ||align="left"|  Тарьей Бё || 271 || 43 || 13 || 34 || 34 || bgcolor="silver" | 54 || 25 || — || 28 || 40
|-
|7 ||align="left"|  Кантен Фийон Майе || 267 || 30 || 2 || 29 || 13 || 23 || 36 || 38 || bgcolor="#cc9966" | 48 || bgcolor="#cc9966" | 48
|-
|8 ||align="left"|  Юлиан Эберхард || 259 || 26 || 38 || 38 || 38 || 22 || 29 || 0 || 25 || 43
|-
|9 ||align="left"|  Лукас Хофер || 246 || 22 || 29 || 2 || 31 || 38 || 34 || 36 || 0 || bgcolor="silver" | 54
|-
|10 ||align="left"|  Арнд Пайффер || 232 || 11 || 40 || 24 || 40 || 19 || 32 || — || 32 || 34
|}Женщины'''

Гонки преследования 

Мужчины

Женщины
{| class="wikitable"  style="text-align: center; font-size:95%" width="700"
|-
!rowspan="2" width="30"|№
!rowspan="2" width="185"|Спортсмен
!rowspan="2" width="50"|Очки
!colspan="8"|Этапы
|-
!Пок
!Хох
!Нов
!Обе
!Ант
!Сол
!Эст
!Хол
|- bgcolor="#ffcbcb"
|1 ||align="left"|   Доротея Вирер  || 327 || bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="#cc9966" | 48 ||bgcolor="silver" | 54 || 40 || bgcolor="gold" | 60 || ''21 || 21 || 29
|-
|2 ||align="left"|  Марте Олсбю-Ройселанн || 312 || 40 || 11 || bgcolor="gold" | 60 || 29 || 43 || 43 || 43 || 43
|-
|3 ||align="left"|  Анастасия Кузьмина || 309 || 5 || 40 || 32 || bgcolor="silver" | 54 || 40 || 40 || 38 || bgcolor="gold" | 60
|-
|4||align="left"|  Лиза Витоцци || 301 || 43 || 38 || 43 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 38 || 31 || —
|-
|5 ||align="left"|  Кайса Макарайнен || 286 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60'' || 5 || 19 || 36 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 24 || 34
|-
|6 ||align="left"|  Дениз Херрман || 254 || — || 15 || 15 || 32 || 18 || bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="gold" | 60 ||bgcolor="silver" | 54
|-
|7 ||align="left"|  Ханна Эберг || 213 || — || 26 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 34 || 17 || — || 40 ||bgcolor="#cc9966" | 48
|-
|8 ||align="left"|  Франциска Хильдебранд || 185 || 18 || 32 || 0 || 17 || 23 || bgcolor="silver" | 54 || 19 || 22
|-
|9 ||align="left"|  Франциска Пройс || 181 || 32 || 18 || 30 || 38 || — || 13 || 14 || 36
|-
|10 ||align="left"|  Тириль Экхофф || 176 || — || 25 || 23 || 7 || 29 || 0 || bgcolor="silver" | 54 || 38
|}

 Масс-старты МужчиныЖенщины'''
{| class="wikitable"  style="text-align: center; font-size:95%" width="700"
|-
!rowspan="2" width="30"|№
!rowspan="2" width="200"|Спортсмен
!rowspan="2" width="50"|Очки
!colspan="5"|Этапы
|-
!Нов
!Руп
!Ант
!Эст
!Хол
|- bgcolor="#ffcbcb"
| 1 ||align="left"|   Ханна Эберг  || 220 || 31 || 43 || 43 || 43 ||bgcolor="gold" | 60
|-
| 2 ||align="left"|  Доротея Вирер || 194 || 43 || 22 || 40 || bgcolor="gold" | 60 || 29
|-
| 3 ||align="left"|  Паулина Фиалкова || 194 || bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 25 || 29 || 38
|-
| 4 ||align="left"|  Марте Олсбю-Ройселанн || 161 || 28 || 34 || 31 || 36 || 32
|-
| 5 ||align="left"|  Екатерина Юрлова-Перхт || 155 || 32 || 24 || 22 || bgcolor="silver" | 54 || 23
|-
| 6 ||align="left"|  Ингрид Тандревольд || 154 || 38 || bgcolor="silver" | 54 || 10 || 30 || 22
|-
| 7 ||align="left"|  Франциска Пройс || 152 || 36 || bgcolor="gold" | 60 || — || 22 || 34
|-
| 8 ||align="left"|  Мона Брурссон || 150 || 40 || 31 || 32 || 27 || 20
|-
| 9 ||align="left"|  Анастасия Кузьмина || 145 || bgcolor="gold" | 60 || 27 || 21 || 6 ||  31
|-
| 10 ||align="left"|  Ирина Кривко || 142 || 26 || 38 || 36 || 14 || 28
|}

 Эстафеты Мужчины'''

Женщины
{| class="wikitable"  style="text-align: center; font-size:95%"
|-
!rowspan="2" width="30"|№
!rowspan="2" width="100"|Страна
!rowspan="2" width="50"|Очки
!colspan="5"|Этапы
|-
!width="40"|Хох
!width="40"|Обе
!width="40"|Руп
!width="40"|Кан
!width="40"|Эст
|- bgcolor="#ffcbcb"
|1 ||align="left"|  || 249 || 38 || 43 ||bgcolor="silver" | 54 ||bgcolor="silver" | 54 ||bgcolor="gold" | 60
|-
|2 ||align="left"|  || 241 || 36 || bgcolor="silver" | 54 || bgcolor="#cc9966" | 48 ||bgcolor="gold" | 60 || 43
|-
|3 ||align="left"|  || 230 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 40 ||bgcolor="gold" | 60 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 34
|-
|4 ||align="left"|  || 215 || bgcolor="silver" | 54 || 36 || 43 || 28 ||bgcolor="silver" | 54
|-
|5 ||align="left"|  || 214 || 43 || bgcolor="gold" | 60 || 40 || 31 || 40
|-
|6 ||align="left"|  || 190 || bgcolor="gold" | 60 || 26 || 30 || 43 || 31
|-
|7 ||align="left"|  || 174 || 32 || bgcolor="#cc9966" | 48 || 32 || 36 || 26
|-
|8 ||align="left"|  || 169 || 34 || 34 || 26 || 27 ||bgcolor="#cc9966" | 48
|-
|9 ||align="left"|  || 161 || 40 || 32 || 34 || 25 || 30
|-
|10 ||align="left"|  || 159 || 29 || 31 || 31 || 40 || 29
|}Смешанные эстафеты'''

Зачёт Кубка наций 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Завершили карьеру 
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2018/19:

Мужчины
  (31 год)
  (35 лет)
  (32 года)
  (33 года)
  (29 лет)
  (34 года)
  (42 года)
  (40 лет)
  (35 лет)
  (29 лет)
  (30 лет)
  (35 лет)
  (33 года)
  (30 лет)

Женщины
  (34 года)
  (30 лет)
  (30 лет)
  (34 года)
  (53 года)
  (25 лет)
  (30 года)
  (30 лет)
  (25 лет)
  (29 лет)
  (29 лет)
  (25 лет)
  (25 лет)
  (31 год)
  (31 год)

Примечания

Ссылки 
 Расписание Кубка мира 2018/2019 по биатлону

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону